Middeldorf ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Middeldorf Kosegarten (1931–2022), deutsche Kunsthistorikerin
 Bodo Middeldorf (* 1967), deutscher Politiker (FDP, MdL)
 Eike Middeldorf (1915–1995), Generalmajor a. D. des Heeres der Bundeswehr
 Ulrich Middeldorf (1901–1983), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Middeldorp
 Middeldorpf
 Mitteldorf